Rajd Niemiec był 9. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 19–21 sierpnia, jego bazą był Trewir. Rajd był także 6. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).

Rajd wygrał Sébastien Ogier, dla którego było to pierwsze zwycięstwo na asfalcie. Jednocześnie został pierwszym kierowcą, poza Sébastienem Loebem, który tutaj tryiumfował, od momentu pojawienia się tego rajdu w kalendarzu Mistrzostw Świata, w sezonie 2002. Ogier skorzystał na pechu Loeba, który złapał gumę na ostatnim odcinku drugiego dnia. Pojawiły się także kontrowersje w związku ze słowami Ogiera, który odnośnie do przebitej opony w samochodzie Loeba, stwierdził: "jest sprawiedliwość w sporcie". Słowa te wynikały z niezadowolenia Ogiera, z poleceń zespołowych, które kazały mu utrzymywać pozycję, w momencie kiedy liderem był jeszcze Loeb. Ostatecznie Loeb ukończył rajd na drugiej pozycji ze stratą niespełna 40 sekund. Trzecie miejsce zajął Dani Sordo, który zdobył pierwsze podium dla Mini WRC Team od czasu powrotu marki do sportu.

W kategorii SWRC pewne zwycięstwo, z ponad 5-minutową przewagą, odniósł Ott Tänak.

Klasyfikacja ostateczna

Odcinki specjalne

Power Stage

Klasyfikacja po 9 rundzie

Kierowcy

Producenci

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rajdu
 Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com

2011
Niemcy
2011 w Niemczech